Västra fjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västra fjärden (Vårdö, Åland), 
 Västra fjärden, Korpo, Åboland,

Se även
Västerfjärden

Robotskapade Finlandförgreningar